The Spoilers (dt. die Spielverderber) kann sich auf folgende  Themen beziehen:

 The Spoilers, ein 1969 erschienener Roman von Desmond Bagley
 The Spoilers, ein 1906 erschienener Roman von Rex Beach, der unter anderem für fünf Kinofilme adaptiert wurde
 The Spoilers (1914), US-amerikanischer Film von Colin Campbell (Regisseur, 1859)  
 The Spoilers (1923), US-amerikanischer Film von Lambert Hillyer
 The Spoilers (1930), US-amerikanischer Film von Edwin Carewe
 The Spoilers, Originaltitel des US-amerikanischen Films Die Freibeuterin von Ray Enright (1942)
 The Spoilers, Originaltitel des US-amerikanischen Films Mit roher Gewalt von Jesse Hibbs (1955)
 The Spoilers (Band), eine kalifornische Punkband